Vlkův mlýn může být:

 Vlkův mlýn (Čejov) – Čejov, okres Pelhřimov
 Vlkův mlýn (Heřmaneč) – Heřmaneč, okres Jindřichův Hradec
 Vlkův mlýn (Chřenovice) – Chřenovice, okres Havlíčkův Brod

podobné
 Vlkovský mlýn – Vlkov, okres Plzeň-jih